Kai (hondenras), een Japans hondenras - Alaskan Klee Kai, een hondenras
 Kei-eilanden,een eilandengroep in Indonesië
 Sir Kay, een ridder van koning Arthur
 Grand Kai, een personage uit Dragon Ball Z
 Kai-Mook, de eerste olifant, die in België werd geboren (in de Antwerpse Zoo)
 Kai (provincie), een voormalige provincie van Japan
 Kai (Yamanashi), een stad in de Japanse prefectuur Yamanashi
 kai !Garib, officieel !Kai! Garib Local Municipality, een gemeente in het Zuid-Afrikaanse district Siyanda
 Kai (voornaam), een zowel vrouwelijke en als mannelijk voornaam
 Luchthaven Kai Tak, Kantonees: Kai Tak Keej Cheung, de internationale luchthaven van Hongkong vanaf 1925 tot en met 1998
 Kai (zangeres), een Canadese zangeres
ϗ, een Grieks schriftteken